Thoor ist der Familienname folgender Personen:
 
 Jesse Thoor (1905–1952), deutsch/österreichischer Schriftsteller
 Maria Theresia Antoinette van Thoor (* 1962), Architekturhistorikerin

Siehe auch:
 Thor (Begriffsklärung)